Claude-Marius Vaïsse, un ancien préfet de Lyon ;
 Justin Vaïsse, un historien français ;
 Maurice Vaïsse, un historien français ;
 René Vaïsse (1901-1977), résistant français.

La poire Sénateur Vaïsse est une variété de poire.